Die Nürnberger Gastein Ladies 2010 war ein Tennisturnier, das vom 17. bis 25. Juli in Bad Gastein ausgetragen wurde. 

Das Turnierfeld im Einzel bestand aus 32 Spielern. Die Doppelkonkurrenz bestritten 16 Teams.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 
 

2010
WTA Tour 2010